El apellido Krakover hace referencia a:

 Boris Krakover (1919-1999), reportero gráfico y fotógrafo nacido en Campana, Argentina.
 José Krakover (1880-1957), reportero gráfico y fotograbador nacido en Tarnów, Imperio austrohúngaro (hoy Polonia).
 Raquel Krakover (1939-), médico y político argentino.